Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 2001./02., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio Kandit Premijer iz Osijeka.

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2002/2003

Prva B liga 
Nakon ove sezone, "Prva B liga" je ukinuta.

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2002/2003

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2002/2003

Druga liga

Istok 

 Izvori:  
 "Virovitički list"  
  "Virovitički list", br. 2276/2277, (13/2002)

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Klek" : 1953. – 2003.  
 Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936. – 2006.

Treća liga

Istok - Zona Požega 

 Izvori:  
 "Virovitički list"  
 "Virovitički list", br. 2276/2277, (13/2002)

Četvrta liga

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004.

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003.
 

2001-02